Еле́на Ле́бедева: Лебедева, Елена Александровна (род. 1978) — российская гребчиха.
 Лебедева, Елена Владимировна (род. 1967) — артистка балета, заслуженная артистка России (1993).
 Карайкина (Лебедева), Елена Михайловна (17?? — 18??) — русская актриса и певица.
 Лебедева, Елена Николаевна (1928—2019) — редактор Всесоюзного радио, создатель и автор «Радионяни».
 Лебедева, Елена Олеговна (род. 1964) — автор и исполнитель песен, поэт, прозаик.
 Лебедева, Елена Сергеевна (род. 1979) — российская гимнастка.